Молта има више значења:
 Малта
 Молта (Ајдахо)
 Молта (Илиноис)
 Молта (Монтана)
 Молта (Охајо)